Позняко́в (Познякова) — русская фамилия.

Известные носители:
 
 Позняков, Валерий Александрович (1941—2010) — Герой Социалистического Труда.
 Позняков, Василий — русский купец и путешественник XVI века; автор «Хождения на восток».
 Позняков, Иван Адрианович (1740 — после 1786) — генерал-майор.
 

 Познякова, Анна Мартыновна (1872—1940) — русская и советская оперная певица.

См. также 
 Поздняков
 Позняк
 Позняки